Nieuwenhuizen ist der Familienname folgender Personen:

 Anneloes Nieuwenhuizen (* 1963), niederländische Hockeyspielerin
 Berdien Nieuwenhuizen (* 1962), niederländische Künstlerin
 Cora van Nieuwenhuizen (* 1963), niederländische Politikerin (VVD)
 Gualtherus Michael van Nieuwenhuizen († 1797), alt-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Kees van Nieuwenhuizen (1884–1981), niederländischer Fußballspieler
 Peter van Nieuwenhuizen (* 1938), niederländischer theoretischer Physiker